De Lorimier peut faire référence à  :

 Chevalier de Lorimier (1803-1839), un des chefs de la rébellion des Patriotes
 l'Avenue De Lorimier, à Montréal, baptisée en son honneur ;
 la division sénatoriale de De Lorimier, une division sénatoriale du Canada ;
 l'ancienne division sénatoriale québécoise De Lorimier abolie en 1968 ;
 le district De Lorimier (quartier Plateau Mont-Royal ), un district électoral municipal situé dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal à Montréal.